Nen Jiang – rzeka w Chinach
 Nenjiang – miasto na prawach powiatu w Chinach, w prowincji Heilongjiang, w prefekturze miejskiej Heihe
 Nenjiang – dawna chińska prowincja, istniejąca w latach 1945-1949